Вольный Посад — название населённых пунктов.

Украина 
 Вольный Посад — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Вольный Посад — село в Александрийском районе Кировоградской области.